Kvalifikationen til Eliteserien i ishockey 1992-93 var en turnering, hvor tre hold spillede om en ledig plads i Eliteserien i ishockey 1992-93. Turneringen blev spillet i marts 1992, og den havde deltagelse af nr. 8 fra Eliteserien i 1991-92, Herlev IK, samt nr. 3 og 4 fra 1. division i 1991-92, KSF og Vojens IK.

Resultatet blev, at Vojens IK vandt turneringen og dermed rykkede op i Superisligaen efter to sæsoner i 1. division.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Michael Søvsø: Vojens på isen – en krønike om et ishockeyhold (2008).

Noter 

Ishockey i 1992
Ishockey i Danmark